

Astronomia
 9917 Keynes – asteroide della fascia principale

Persone
 Geoffrey Keynes – medico, chirurgo e scrittore inglese
 John Maynard Keynes – economista britannico
 John Neville Keynes – filosofo ed economista inglese
 Nicholas Keynes Humphrey – psicologo britannico
 Skandar Keynes – attore inglese